Рустам Урманович Ахмедов (; 10 ноября 1943) — узбекский военный и государственный деятель, первый министр обороны Узбекистана с 6 сентября 1991 года по 29 сентября 1997 года, далее министр по чрезвычайным ситуациям Узбекистана до 2000 года. Генерал-полковник.

Биография 
Родился в Багдадском районе Ферганской области Узбекской ССР 10 ноября 1943 года. Обучался в Кокандском техникуме механизации по специальности электрификация и сельское хозяйство. После окончания института работал слесарем Ахунбабаевского районного объединения «Узсельхозтехника». Военную службу начал курсантом Ташкентского высшего танкового командного училища, в котором обучался в 1962—1965 годах. В 1965—1969 годах служил в Прибалтийском военном округе командиром танкового взвода и секретарём комитета комсомола артиллерийского полка (с 1966 года). В 1969 году был переведён в Северную группу войск в Польской Народной Республике на административно-политической работе в местном комсомоле.

В 1972 году был направлен в Самаркандское высшее танковое командное училище, преобразованное в 1974 году в автомобильное училище. В 1970-тых Ахмедов служил в Туркестанском военном округе. В 1985 году окончил Военную бронетанковую академию имени Малиновского. В декабре 1986 года назначен начальником штаба ГО Ташкентской области. В том же году был избран депутатом Ташкентского областного совета.

10 сентября 1991 года указом президента Узбекистана Ислама Каримова Ахмедов был назначен министром обороны Узбекистана. Его назначение вступило в силу 3 июля 1992 года, после завершения формирование министерства.

По словам близкого соратника полковника Ахмедова В. Пономарева, назначение стало «полной неожиданностью» в связи с его убеждением, что в стране есть «генералы, не менее достойные занять эту должность». Назначение Ахмедова также вызвало скептическое отношение со стороны русскоязычных офицеров узбекской армии из-за отсутствия у него авторитета среди подчинённых.

В январе 1992 года на базе частей МВД республики он приказал сформировать Национальную гвардию Узбекистана, которая подчинялась министра обороны. 29 сентября 1997 года он был снят с должности в Министерстве обороны и переведён на должность министра по чрезвычайным ситуациям Узбекистана, которую он занимал до выхода на пенсию в 2000 году.

Личная жизнь 
Женат, имеет четверых детей (три дочери и сын). Жена работает врачом. В 2015 году сообщалось, что Ахмедова поместили в реанимацию.

В свой 75-й день рождения в 2018 году президент Шавкат Мирзиёев наградил его орденом «Дустлик» на церемонии, состоявшейся в Государственном музее Вооружённых Сил, организованной Абдусаломом Азизовым. На церемонии также присутствовали его бывшие коллеги из стран СНГ.

Примечания 

Секретари комитетов ВЛКСМ на предприятиях и в организациях
Депутаты Ташкентского областного совета
Министры обороны Узбекистана
Министры по чрезвычайным ситуациям Узбекистана
Выпускники Военной академии бронетанковых войск